Carricitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carricitos, Badiraguato, 
 Carricitos, Salvador Alvarado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar